Ривърсайд () може да се отнася до няколко неща:
 Градове в САЩ
 Ривърсайд (Вашингтон)
 Ривърсайд (Калифорния), окръжен център на едноименния окръг
 Ривърсайд (окръг), окръг в щата Калифорния, САЩ
 Ривърсайд (стадион), стадион на английския футболен клуб Мидълзбро
 Riverside, полска прогресив рок/метъл група